Куи́нн () — английская фамилия ирландского происхождения.

Известные носители:
 Куинн, Эйдан (род. 1959) — американо-ирландский актёр.
 Куинн, Барт (1913—2013) — американский баскетболист.
 Куинн, Брайан (род. 1960) — североирландский и американский футболист, впоследствии тренер.
 Куинн, Брэндон (род. 1977) — американский актёр кино и телевидения.
 Куинн, Гленн (1970—2002) — американский телевидения актёр.
 Куинн, Деклан (род. 1957) — американский кинооператор.
 Куинн, Джеймс Питер (1869—1951) — австралийский художник.
 Куинн, Джек (1890—19??) — шотландский футболист.
 
 Куинн, Джонни (род. 1983) — американский спортсмен: в разные годы легкоатлет, футболист, бобслеист.
 Куинн, Донна (род. 1963) — австралийская баскетболистка.
 Куинн, Дэнни (род. 1964) — мексикано-итальянский киноактёр.
 Куинн, Дэниел (1935—2018) — американский писатель.
 Куинн, Колин (род. 1959) — американский актёр и стендап-комик.
 Куинн, Крис (род. 1983) — американский баскетболист.
 Куинн, Кристин (род. 1966) — спикер городского совета Нью-Йорка.
 Куинн, Лоренцо (род. 1966) — итальянский киноактёр и скульптор.
 Куинн, Марк (род. 1964) — английский художник и скульптор.
 Куинн, Молли (род. 1993) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Куинн, Нилл (род. 1966) — ирландский футболист.
 Куинн, Ноэль (род. 1985) — американская баскетболистка.
 Куинн, Пат (род. 1948) — американский политик, губернатор Иллинойса.
 Куинн, Патриция (род. 1944) — североирландская актриса кино и телевидения, певица.
 Куинн, Пэт (1943—2014) — канадский хоккеист и хоккейный тренер.
 Куинн, Райан (род. 1978) — канадский кёрлингист.
 Куинн, Стивен (род. 1986) — ирландский футболист.
  (1963—2011) — итальяно-американский актёр кино и телевидения.
 Куинн, Эбби — американская актриса.
 Куинн, Эймар (род. 1973) — ирландская певица.
 Куинн, Энтони (1915—2001) — мексикано-американский актёр, кинорежиссёр, писатель и художник.

См. также 
 Куин
 Квин, Лев Израилевич
 Queen (значения)

Примечания